Арон Пумнул (, Кучулата, Трансильвания, Австро-Венгерская империя) — , Черновицы, Австро-Венгерская империя) — румынский филолог, педагог, писатель, культурный деятель, один из основателей духовной жизни румын Буковины

Биография 
Родился в крестьянской семье. Начальную школу окончил в г. Одорхей, гимназию в г. Блаж (1838-1841), теологическую семинарию в Вене (1843-1846). В Вене, кроме теологических наук, изучал философию и филологию. После обучения преподавал философию в Благском лицее.

За активное участие в событиях 1848 года Пумнула преследуют, и он эмигрирует на Буковину. Проживает у своего друга Ираклия Порумбеску, отца выдающегося композитора Чиприана Порумбеску. Вместе с братьями Гурмузаки печатает в 1848 году газету «Буковина» и становится ее редактором.

28 февраля 1849 года выигрывает конкурс на вакантную должность заведующего первой кафедры румынского языка и литературы при Черновицкой высшей гимназии; должность эту занимает до конца своей жизни.

Кроме гимназии, он преподает в богословской семинарии. Активно занимался культурной деятельностью. В научной и творческой деятельности проявил себя как талантливый лингвист, автор дидактических учебников и других научных трудов.

Способствовал использованию латинского алфавита вместо кириллицы, безуспешно пытался запретить неологизмы. Был человеком энциклопедической культуры, который верит в силу образования для развития национального возрождения и считал центральным "вопрос о языке".

Одной из огромных заслуг А. Пумнула было то, что он был одним из основателей духовной жизни румын Буковины.

Умер Арон Пумнул 12 января 1866 года в Черновцах. Михай Эминеску, который был учеником Пумнула в черновицкой гимназии, посвятил ему одно из своих стихотворений.

Печатные работы 
 "Румынский лептурарну" - литературная антология с ценной информацией биографических данных писателей, которые проживали на Буковине. Антология издана в 6 томах 1862 по 1865 год;

 "Grammatik der rum. Sprache fur Миттельшуле ibilh" (1864), 
 "Независимость румынского языка в своем развитии и в написании" (1850, Черновцы),
 "«Беседы отца с сыном о языке и румынское слово" (1850, Черновцы), 
 "Краткий очерк ..." (1865, Черновцы).

Источники 
 Mihai Eminescu - La mormântul lui Aron Pumnul
 Moldoveanu,  Gheorghe C., Limba română în Bucovina. Statutul socio-cultural și politic, Editura A92, Iași, 1998
 Богайчук Н.А. Пумнул (Pumnul)Арон / М.А. Богайчук // Литература и искусство Буковины имена: Словарь-справочник. - Черновцы: Букрек. - 2005.- С. 223-224.- ISBN 966-8500-64-4.
 Буковина. Выдающиеся личности: 1875-1919 (Биографический справочник)/ Автор-сост. А. Н. Павлюк.- Черновцы: Золотые литавры, 2000.- 252 с.
 Constantin Login. Istoria literaturii din romane Bucovina. 1775-1918 (in Legatura cu Evolutia cultural politica).- Editura Alexandru cel Bun Cernauti.- 1996.- C. 89.
 Гусар Ю. Основатель духовной жизни румын Буковины / Ефим Гусар // Буковинское вече. - 2015. - 30 декабря (№ 50). - С. 3.

Примечания

Филологи Румынии
Педагоги XIX века
Писатели Румынии